Канарский — фамилия; имеет женскую форму Канарская.
 Канарский, Анатолий Станиславович (1936—1984) — советский философ-марксист, профессор Киевского государственного университета, специалист по материалистической диалектике и эстетике.
 Канарский, Кристофер () — польский дворянин, владелец в 17 веке поместья Купчино в нынешней Ленинградской области.
 Канарский, Павел Алексеевич (род. 1982) — российский хоккеист, защитник клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Торпедо».
 Канарский, Сергей Михайлович (1890—1937) — советский украинский юрист, учёный и государственный деятель.